26-й национальный чемпионат Грузии по футболу сезона-2014/15 — турнир среди 16 клубов Высшей лиги.

Чемпионом впервые стала «Дила» (Гори), опередившая на 6 очков серебряного призёра — батумское «Динамо». Третье место заняло тбилисское «Динамо».

Участники

Итоговая таблица

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Переходной матч 

Занявший 2-е место в Первой лиге тбилисский «Локомотив» благодаря победе в переходном матче вышел в Высшую лигу.

Ссылки 
 Официальный сайт ПФЛ Грузии
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2014/2015
Грузия
Спорт в Грузии в 2014 году
Спорт в Грузии в 2015 году